Battaglia di Munda (214 a.C.) tra le truppe romane dei due fratelli Scipioni e i Cartaginesi durante la seconda guerra punica;
 Battaglia di Munda (45 a.C.) tra Gaio Giulio Cesare e i seguaci di Gneo Pompeo Magno, durante la guerra civile romana (49-45 a.C.).